Il existe plusieurs bâtiments désignés église Notre-Dame-de-Nazareth, comme ceux indiqués ci-dessous :

l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Monteux
 l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Paris
 l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Pernes-les-Fontaines
 l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Plancoët
 l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Rians
 l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Seyne
 l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Trets
 l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Valréas
 l'église Notre-Dame-de-Nazareth de Vitry-sur-Seine

Voir aussi 
 
 
   Nossa Senhora de Nazaré

~
NotreDameNazareth